Freja (schip uit 1891), (NDBS) een schip van J. P. Jacobsen.´´, thuishaven: Kopenhagen''.
 Freia (bedrijf), een chocoladeproducent
 Freia (planetoïde)
 Zuivelfabriek Freia, in het Nederlands Openluchtmuseum

Zie ook
 Freya (doorverwijspagina)
 Frija